Buruienești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Buruienești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Buruienești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț